Kreuzturm steht für Berge bzw. Felsen:
 Kreuzturm (Estergebirge)
 Kreuzturm dt. für Křížová věž (auch Rabenstein), Böhmen